Naajat Kangerluat bezeichnet:
 Naajat Kangerluat (Bucht, Christian IV Ø), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajat Kangerluat (Bucht, Tasermiut Kangerluat), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajat Kangerluat (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland